Соревнования по теннису в парном разряде среди женщин на XIX играх Содружества прошли с 4 по 10 октября в R.K. Khanna Tennis Complex.

Общая информация 
Даже без своего ведущего дуэта представительницы Австралии доказали своё полнейшее преимущество в соревновании женских пар. Титул завоевал первый дуэт турнира — Родионова / Пирс.

Бронзовую медаль разыграли два индийских дуэта. Сильнейшей в этом противостоянии стала пара Мирза / Чакраварти.

Призёры

Сеянные 

  Анастасия Родионова /  Салли Пирс (Титул, золотая медаль)
  Сара Борвелл /  Анна Смит ''(Четвертьфинал)

<li> Оливия Роговска /  Джессика Мур (Финал, серебряная медаль)
<li> Саня Мирза /  Рушми Чакраварти (Полуфинал, бронзовая медаль)

Основной турнир

Отборочный раунд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал четырёх

Ссылки 
 Результаты турнира